Příjmení Jenčík nese více různých osobností:

 Joe Jenčík (1893–1945) – český tanečník, publicista, pedagog, choreograf a herec
 Juraj Jenčík (* 1943) – slovenský fotbalista, útočník
 Karel Jenčík (* 1952) – český bubeník